Бжег-Дольны:

 Бжег-Дольны — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Волувский повят.
 Бжег-Дольны — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Волувский повят, Нижнесилезское воеводство.
 Бжег-Дольны — товарно-пассажирская железнодорожная станция в городе Бжег-Дольны.